Plusieurs sous-marins de la Marine nationale française ont porté le nom de Morse, d'après le mammifère marin du même nom :

 le Morse (Q3), un submersible en service de 1899 à 1909 ; il est le navire de tête de la  ;
 le Morse (Q117), cinquième navire de la classe Requin ;
 le , cinquième sous-marin britannique de la , construit en 1944 sous le nom de HMS Vortex (P87) et donné à la France ;
 le , sixième navire de classe Narval, en service de 1960 à 1986.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française